Ifis (rei)
 Ifis (heroi)
 Ifis (pastor)
 Ifis (filla de Teletusa)